Цоллер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
  (1695—1768) — австрийский художник.
  (1927—1998) — венгерский джазовый музыкант, лауреат Немецкой кинопремии за музыку к фильму (1962).
 Цоллер, Виктор (1912—1947) — гауптштурмфюрер СС, адъютант коменданта концлагеря Маутхаузен.
  (1921—1993) — немецкий специалист по древней истории, обладатель Медали Братьев Гримм Гёттингенской академии наук (1971).
 Цоллер, Йозеф Антон (1730—1791) — австрийский художник.
  (род. 1968) — немецкая пловчиха, чемпионка ФРГ по плаванию на 200 м на спине (1989).
 Цоллер, Оскар фон (1809—1866) — барон, баварский генерал-лейтенант.
  (1864—1940) — швейцарский журналист и политик, депутат Национального совета (1902—1905).
 Цоллер, Петер (род. 1952) — австрийский физик-теоретик.
  (род. 1961) — австрийский горнолыжник, бронзовый медалист Чемпионата мира в слаломе (1985).
 Цоллер, Симон (род. 1991) — немецкий футболист, игрок Бундеслиги в составе клуба «Кёльн».
  (1748—1829) — австрийский гравёр, картограф и поэт.
  (1717—1782) — немецкий правовед, ректор Лейпцигского университета (1779).
  (род. 1922) — швейцарский бобслеист, чемпион мира в четвёрках (1957).

См. также 
 Цоллерн